Nórdico puede referirse a:

Lo relativo al norte

Conceptos geográficos, históricos, filológicos y de otras ciencias sociales:
Países nórdicos
Escandinavo (relativo a Escandinavia)
Nórdico antiguo (lengua de los vikingos)
Lenguas nórdicas (sueco, noruego, danés, etc.)
Pueblos nórdicos o "Norsemen" (no debe confundirse con los ficticios Hombres del Norte de la obra de Tolkien)
Normando
Europa nórdica
Edad del Bronce nórdica
Edad del Hierro nórdica
Mitología nórdica
Paganismo nórdico
Cultura nórdica
Folclore nórdico
Hipótesis de la raza nórdica (nordicismo)
Nordic League (Liga Nórdica), una organización fascista británica (1935-1939)
Consejo Nórdico, establecido en 1952
Nordisk-katolske kirke (Iglesia católica nórdica), una entidad religiosa noruega fundada en 1999
Hiberno-nórdico, población de origen escandinavo durante la expansión vikinga durante los siglos IX al XI en el norte de las Islas Británicas.
Hiberno-normando, colonos anglonormandos en Irlanda (siglo XII)

Deportes
Esquí nórdico
Combinada nórdica

Navíos
Nordic es el nombre del más potente remolcador alemán

Ropa 
Relativo a la funda nórdica

Véase también